Sparrowhawk ( für Sperber) steht für
Curtiss F9C Sparrowhawk, US-Jagdflugzeug 
Gloster Sparrowhawk, britisches Jagdflugzeug 
Miles Sparrowhawk, britisches Motorflugzeug 
Windward Performance SparrowHawk, US-Segelflugzeug 

Sparrowhawk (Schiff), 

Mount Sparrowhawk, Berg in Kanada